Anna von Reventlow ist der Name folgender Personen:

* Anna Emerentia von Reventlow (1680–1753), deutsche Gräfin und Priorin von Uetersen
 Anna Sophie von Reventlow (1693–1743), dänische Königin 1721 bis 1730